Prime steht für:

 Prime, in der Musik der Zusammenklang oder die Wiederholung von zwei identischen Tönen
 Prime (Christian-McBride-Album), Jazzalbum von Christian McBride​’​s New Jawn (2023)
 Prime (Dave-Stryker-Album), Jazzalbum von Dave Stryker (2023)
 Prime (Einheit), Volumenmaß
 Prime (Rakete), britische Orbitalrakete
 Prime (Typografie), typografisches Zeichen
 Prime, in der Psychologie ein Reiz der die Verarbeitung eines nachfolgenden Reizes beeinflusst, siehe Priming (Psychologie)
 Prime, englischer Originaltitel des Films Couchgeflüster – Die erste therapeutische Liebeskomödie (2005)
 Prime, z. B. bestehend aus Bogenzahl und Buchtitel auf der ersten Seite eines Falzbogens, siehe Bogensignatur
 Prime oder Prim, die erste Stunde des Tages (siehe auch None (Tageszeit))
 Prime Head, Nordspitze der Antarktischen Halbinsel

Prime ist der Familienname von: 

 Geoffrey Prime, ein britischer Abhörspezialist, der 1967 bis 1981 in West-Berlin und in Cheltenham für die Sowjetunion spionierte
 Samuel Irenaeus Prime (1812–1885), amerikanischer Pfarrer und Schriftsteller

Die Abkürzung PRIME steht für:

 PRIME, EU-Projekt für Datenschutz- und Identitätsmanagement 
 Peace Research Institute in the Middle East (PRIME) in Bait Dschala
 Policy Research in Macroeconomics (PRIME), eine britische Denkfabrik

Siehe auch:
 Prim, Prima, Prime Computer

PRIME